Далила:

 Далила (ок. XII век до н. э.) — в Ветхом Завете женщина-филистимлянка, обольстившая и предавшая Самсона.
 Далила — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для борьбы с РЛС. Разработан израильской компанией IAI.
 Далила Стиль — российская компания, производитель натуральных париков, шиньонов, пастижерных изделий из натуральных и искусственных волос.